Actinulida är en ordning av nässeldjur. Actinulida ingår i klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Actinulida 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Actinulida